Медуниця — українське прізвище.
 Медуниця Михайло Михайлович (1938—2009) — український письменник.
 Медуниця Олег Вячеславович (1971) — народний депутат України.

Див. також 
 Медунка (рослина)

Українські прізвища